OSME steht für:

 Ornithological Society of the Middle East, eine 1978 gegründete Organisation
 Osteosynthesematerial-Entfernung in der Orthopädie, siehe Osteosynthese 

OSME